Concavispina est un genre éteint de « reptiles » thalattosauriens de la super-famille des Thalattosauroidea du début du Trias supérieur (étage Carnien) dans la formation géologique de Xiaowa de la province du Guizhou, dans le sud de la Chine. 

Il ne contient qu'une seule espèce, Concavispina biseridens, uniquement connue par l'holotype ZMNH M8804, un squelette presque complet de  de long.

Description 
Concavispina peut être différencié des autres thalattosauriens car il possède deux rangées de dents émoussées sur la partie antérieure du maxillaire (mâchoire supérieure) et une entaille en forme de « V » sur la marge dorsale de chaque épine neurale sur ses vertèbres dorsales. Ses noms générique et spécifique se réfèrent à ces autapomorphies (caractéristiques uniques), car Concavispina signifie « colonne vertébrale concave » et biseridens signifie « deux rangées de dents ».

On pense qu'il est le plus proche de Xinpusaurus, car les deux taxons partagent trois caractères dérivés : 
 un maxillaire courbé vers le haut à son extrémité antérieure ;
 la partie proximale de son humérus plus large que son extrémité distale ;
 la présence de moins de cinq vertèbres cervicales.

Paléobiologie 
Comme tous les thalattosauriens, Concavispina était un reptile marin qui se déplaçait par ondulation latérale de sa queue et de son corps allongé. Ses pattes étaient trop petites pour être utilisées de façon significative pour sa propulsion dans l'eau.
Il n'est pas considéré comme un aussi bon nageur que son plus proche parent Xinpusaurus, car ses épines neurales étaient plus courtes, réduisant la surface d'ancrage du muscle semispinalis (le muscle principal situé au sommet de la queue chez la plupart des reptiles). Sa queue était également plus courte que celle de Xinpusaurus.

Ses larges dents antérieures et ses fines dents postérieures suggèrent qu'il se nourrissait d'animaux à corps mou, comme les poissons et les méduses, tandis que les dents antérieures pointues et les larges dents postérieures de  Xinpusaurus  indiquent qu'il se nourrissait plutôt de proies avec des coquilles.

La formation de Xiaowa est un célèbre lagerstätte d'où des centaines de fossiles de thalattosauriens et d'invertébrés (crinoïdes) ont été extraits. Concavispina biseridens vivait ainsi avec d'autres thalattosauriens, comme Anshunsaurus huangguoshuensis, Miodentosaurus brevis, Xinpusaurus suni, Xinpusaurus bamaolinensis et Xinpusaurus kohi, ce qui fait du lit d'ossements de Xiaowa le plus riche en thalattosauriens au monde.

Classification 
L'analyse phylogénétique, réalisée en 2013 lors de la description du nouveau genre par Zhao Li-Jun et ses collègues, a fourni le cladogramme suivant qui montre la position de Concavispina en groupe frère du genre Xinpusaurus au sein des Thalattosauroidea :

Notes et références

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Thalattosauria
 Xinpusaurus

Genre de thalattosauriens (nom scientifique)
Diapside du Trias supérieur
Reptile préhistorique d'Asie
Paléontologie en Chine
Taxon fossile décrit en 2013